(4657) López, asteroide descobert el 1979 per l'astrònom rus Nikolay Stepanovich Chernykh a l'Observatori Astrofísic de Crimea
 Casa López i Soler, edifici d'habitatges a Amposta 
 Editorial López, editorial fundada a Barcelona per Innocenci López Bernagossi, editor i llibreter 
 Biografies:
 Adelardo López de Ayala (Guadalcanal, 1828 – Madrid, 1879), polític i dramaturg espanyol del Realisme 
 Adolfo López Mateos (Atizapán, Estat de Mèxic, 1909), president constitucional de Mèxic de 1958 a 1964
 Adrián López Álvarez (1988, Teberga, Astúries), futbolista espanyol 
 Adrián López Rodríguez (As Pontes, 1987), futbolista gallec que ocupa la posició de defensa 
 Agustí Lluís López i Pla (Sort, Pallars Sobirà, 1952), polític català, diputat al Parlament de Catalunya 
 Aitor López Rekarte (Arrasate, 1975), futbolista basc, que jugava en la posició de lateral 
 Alberto López, diversos personatges
 Alfons López Tena (Sagunt, 1957), polític valencià i diputat del Parlament de Catalunya per Solidaritat per la Independència
 Alfonso López (Lleida, 1950), dibuixant, guionista de còmic, humorista gràfic i director de publicacions 
 Alfonso López Trujillo (Villahermosa, 1935 - Roma, 2008), cardenal colombià 
 Andreu López Blasco, polític valencià que fou Conseller de Cultura, Educació i Ciència 
 Andrés Manuel López Obrador (1953, Macuspana, Tabasco), polític mexicà afiliat al Partit de la Revolució Democràtica (PRD)
 Ángel López Pérez (1873-1964), advocat i polític gallec
 Ángel Domingo López Ruano (Las Palmas de Gran Canaria, 1981), futbolista espanyol
 Ángeles López de Ayala (Sevilla, 1858 – Barcelona, 1926), activista política espanyola 
 Antoni López i Benturas (1861-1931), llibreter i editor 
 Antoni López i Llausàs (Barcelona, 1888 - Buenos Aires, 1979), llibreter, distribuïdor i editor 
 Antonio López, diversos personatges
 Arcadio López Casanova (Lugo, 1942), poeta i crític literari gallec en llengües gallega i castellana 
 Bernat López Piquer (València, 1799 -Madrid, 1874), pintor 
 Borja López i Castilla (Barcelona, 1979), jugador d'hoquei sobre patins català 
 Candela López Tagliafico (Lomas de Zamora, Argentina, 1985), política ecosocialista catalana militant d'ICV i alcaldessa de Castelldefels 
 Carol López
 Carlos López, diversos personatges
 Carlos López Buchardo (Buenos Aires, 1881 - 1948), compositor argentí
 Carlos Ariel López Chimino (San Juan de la Frontera, 1977), jugador d'hoquei patins argentí 
 Casimiro López Llorente
 Carmen López, diversos personatges
 César López Fretes (Asunción, 1923 - Pereira, 2001), futbolista paraguaià de les dècades de 1940 i 1950 
 Christian Alfonso López (Barcelona, 1989), futbolista que juga com a migcampista
 Claudi López i Bru
 Claudio López, diversos personatges
 Cristóbal López de Valladolid (Mérida, província de Badajoz, 1638 - Còrdova, 
 Diego López, diversos personatges
 David López, diversos personatges
 Dolors López i Aguilar
 Eduard López-Chávarri i Marco (València, 1871 - València, 1970), compositor, escriptor i teòric musical 
 Eduardo López Albizu
 Eduardo López de Ochoa (Barcelona, 1877 - Madrid, 1936), General de Divisió de l'Exèrcit de Terra
 Emilio López, diversos personatges
 Encarnación López Julves (Buenos Aires, 1895 –Nova York, 1945), ballarina, bailaora i cantant
 Ennec I López (), primer senyor de Biscaia 
 Enrique López, diversos personatges
 Esther López Barceló (Alacant, 1983), política valenciana, diputada a les Corts Valencianes entre 2011 i 2015 per Esquerra Unida 
 Eufrasio López de Rojas (Andújar, 1628 - Jaén, 1684), arquitecte espanyol 
 Feliciano López Díaz-Guerra (Toledo, 1981), tennista espanyol 
 Fernando López-Amor García (Salamanca, 1952), polític espanyol 
 Florentino López Cuevillas (Ourense, 1886 - 1958), historiador i escriptor gallec
 Francesc López Barrios (València, 1958), poeta valencià, que treballa com a guionista i director de televisió
 Francesc López Fabra (Barcelona, ? - 1891), militar, impressor, geògraf i polític català 
 Francisco López Alfaro (Osuna, 1962), futbolista i entrenador andalús 
 Francisco López Fernández
 Francisco López de Gómara
 Francisco López Gonzalvo (Barcelona, 1958), ciclista català professional entre 1982 i 1988
 Francisco López Hernández
 Francisco Javier López Aguilera o Javi López (Barcelona, 1973), futbolista català que ocupava la posició de lateral
 Francisco Javier López Bravo (Màlaga, 1974), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Francisco Javier López Castro o Javi López (Barcelona, 1964), jugador i entrenador de futbol 
 Francisco Javier López Izkue (Ibiricu, Eguesibar, 1956), ciclista espanyol professional entre 1980 i 1982 
 García López de Cárdenas (Llerena, Extremadura,  - ?), explorador espanyol, conegut per ser el primer occidental en veure
 García López de Sessé (segles XIV -XV), noble aragonès, senyor d'Oliete, Alcaine, Favara i la Codonyera
 Gerard López i Segú
 Gonçalo López Abente (Muxía, La Corunya, 1878 - 1963), escriptor gallec 
 Gregorio López-Bravo de Castro
 Gregorio López Irasuegi (Bilbao, 1946 - 1988), lluitador antifranquista basc 
 Gregorio López Raimundo
 Gustavo Adrián López Pablo (Valentín Alsina, Lanús, Província de Buenos Aires), futbolista argentí que juga d'extrem esquerre 
 Hèctor López Bofill (Badalona, 1973), doctor en dret i professor de dret constitucional 
 Higinio Atilio López Riveros (Villarrica, 1925), futbolista paraguaià de la dècada de 1950
 Horacio López Usera
 Íñigo López de Loyola (Azpeitia, 1491 - Roma, 1556), noble basc que va seguir la vida religiosa 
 Íñigo López de Mendoza (Carrión de los Condes, 1398 - Guadalajara, ?), Marquès de Santillana i Comte del Real de Manzanares 
 Íñigo López de Mendoza i Quiñones
 Innocenci López i Bernagossi
 Isaac López Pérez (1978, Granada), jugador de bàsquet espanyol que ocupa la posició d'escorta 
 Isabel López i Chamosa
 Isidro López-Aparicio
 Ismael López Blanco o Isma López (Pamplona, Navarra, 1990), futbolista navarrès que juga de davanter 
 Ismael Santiago López López (Jaén, 1978), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista 
 Iván López Mendoza (1993), futbolista valencià que juga com a lateral dret 
 Javier López Fernández o Javi López (Madrid, 1985), jurista i polític català
 Javier López Rodríguez (Osuna, Sevilla, 1986), futbolista andalús 
 Javier López Vallejo (1975, Pamplona), futbolista navarrès 
 Jennifer Lopez (Nova York, 1969), actriu, cantant, ballarina, productora de discos
 Jesús López Cobos (Toro, Castella i Lleó, 1940), director d'orquestra espanyol 
 Joan López (Sant Hipòlit de Voltregà, 1730 - Vic, 1798), filòleg i frare franciscà català conegut per les seves gramàtiques aràbigues 
 Joan Francesc López Casasnovas
 Joan Josep López Ibor (Sollana, la Ribera Baixa, 1906 - Madrid, 1991), metge i escriptor valencià 
 Joan Manuel López Nadal (Palma, 1951), diplomàtic i escriptor mallorquí 
 Joaquín López Puigcerver, advocat de Carlet que el 1857 s'instal·là a Madrid i arribaria a ser magistrat del Tribunal Suprem d'Espanya 
 Joaquín López-Dóriga y Ruiz de la Escalera (Madrid, 1848 - París, 1911), advocat, banquer i polític espanyol, diputat a les Corts Espanyoles
 Joaquín María López López (Villena, 1798 - Madrid, 1855), advocat i polític valencià
 Jon Ander López Maquiera (Barakaldo, 1976-Sestao, 2013), futbolista basc que ocupà la posició de porter 
 Jonathan López Pérez (1981), futbolista asturià que juga com a porter 
 Jordi López Felpeto (Granollers, 1981), futbolista català que ocupa la posició de migcampista 
 Jorge López Marco (Madrid, 1978), futbolista madrileny que ocupa la posició de davanter
 Jorge López Montaña (Logronyo, 1978), futbolista riojà que ocupa la posició de migcampista
 Josep López de Lerma i López (Sant Feliu de Guíxols, 1950), advocat, professor i polític català 
 Josep Antoni López i Àlvarez (Girona, 1947), instrumentista de tenora i compositor de sardanes 
 Josep Lluís López Bulla
 Josep Maria López-Picó
 José López, diversos personatges
 José Alberto López Pérez (Madrid, 1960), futbolista madrileny que ocupava la posició de defensa 
 José Ignacio López de Arriortúa (Amorebieta-Etxano, 1941), enginyer industrial basc
 José Luis López, diversos personatges
 José Manuel López (Lleó, 1971), fotoperiodsta i corresponsal de guerra 
 José Manuel López Rodríguez (Caboalles de Abajo, Villablino, 1940), ciclista espanyol professional entre 1966 i 1972
 José Manuel López Prieto (Ciañu, Llangréu, 1946), futbolista asturià de les dècades de 1960 i 1970 
 José María López, diversos personatges
 José Miguel López Quevedo (Madrid, 1974), futbolista que jugava de davanter
 José Ramón López Díaz-Flor
 Josefina López Sanmartín
 Josep Manuel López Martínez
 Juan López Fernández (Villadecanes-Toral de los Vados, Castella i Lleó, 1939), historietista 
 Juan López Sánchez
 Juan López de Velasco, escultor espanyol del 
 Juan Antonio López Toribio (Barcelona, 1966), entrenador de futbol i futbolista que jugava de defensa 
 Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961), polític, jurista i professor universitari canari. Va néixer el
 Juan José López Burniol
 Juan Manuel López Iturriaga 
 Juan Manuel López Martínez o Juanma López (Madrid, 1969), futbolista de central a l'Atlético de Madrid 
 Juan Ramón López Caro (Lebrija, 1963), entrenador de futbol andalús 
 Juan Ramón López Muñiz (Gijón, 1968), futbolista asturià que va jugar a l'Sporting de Gijón, Rayo Vallecano i al Numància
 Julià López i Segú (Granollers, 1969), futbolista català que jugava de defensa 
 Julián López de Lerma Barahona (Badajoz, 1987), futbolista extremeny 
 Julián López Milla
 Julio María López Orozco (Elx, 1885 - 1970), metge i polític valencià, diputat a Corts Espanyoles durant la Segona República 
 Laura López Valle
 Laureà López Rodó (Barcelona, 1920 - Madrid, 2000), polític, jurista, catedràtic i advocat 
 Lisandro López
 Lucía López i Martínez
 Luciano López Dávila, polític espanyol de finals del 
 Luciano López Ferrer (València, 1869 - Madrid, 1945), advocat, diplomàtic i polític valencià, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració
 Luis López Dóriga, polític valencià, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica 
 Luis López Pérez (Petrer, Vinalopó Mitjà, 1961 /1962), pilot de motocròs valencià
 Luis María López Rekarte (Arrasate, 1962), futbolista basc 
 Luis Miguel López Beltrán (València, 1975) futbolista valencià que ocupa la posició de defensa 
 Manuel López Àlvarez (1948, Rabanal de Fenar, León-2011, Barcelona), militant obrer. Afeccionat a la poesia
 Manuel López López (Galícia, ? - Valdelatas, Madrid, 1941), dirigent anarcosindicalista d'origen gallec 
 Manuel López Lozano (Barcelona, 1942), advocat i polític 
 Manuel López Santana (Arucas, 1961), futbolista canari que ocupava la posició de porter 
 Marc López i Tarrés
 Mario López (San Diego, 1973), actor dels Estats Units conegut pels seus papers en sèries de televisió 
 Martín López-Zubero Purcell
 Mencía López de Haro (Biscaia ~1215 - Palència, 1270), dama lleonesa-biscaïna i reina consort de Portugal (1239-1247) 
 Michael López-Alegría (1958, Madrid), astronauta 
 Miguel López de Carrizosa y de Giles (Jerez de la Frontera, 1857 – Madrid, 1919), marquès de Mochales, advocat i polític espanyol 
 Miguel López de Legazpi (Zumarraga, Guipúscoa, ~1503 - Manila, Filipines, 1572), conqueridor
 Miguel López Muñoz (Altura, Alt Palància, 1950), economista i polític valencià, diputat a la primera legislatura de les Corts Valencianes
 Miguel Ángel López-Cedrón Freije (Oviedo, 1978), futbolista asturià que juga de davanter
 Miguel Ángel López Moreno (Pesca, Boyacá, 1994), ciclista colombià professional des del 2015 
 Miguel López Tortosa (Villacarrillo, província de Jaén, 1946), professor i polític català d'origen andalús
 Miquel López (Villarroya de la Sierra, Aragó, 1669 - 1723), compositor aragonès i monjo del monestir de Montserrat 
 Miquel López Crespí (Sa Pobla, 1946), novel·lista, dramaturg, poeta, assagista, escriptor i historiador mallorquí
 Mònica López, diversos personatges
 Modesto López Novoa (Ourense, 1965), futbolista gallec que ocupava la posició de defensa 
 Óscar López Hinarejos, cracker valencià 
 Òscar López Hernández (Cerdanyola del Vallès, 1980), futbolista català que ocupa la posició de defensa
 Óscar López Martínez (València, 1984), futbolista valencià que ocupa la posició de defensa 
 Oswaldo López Arellano (1921, Danlí - 2010, Tegucigalpa), militar, polític i empresari
 Pedro López, diversos personatges
 Pau López i Sabata (Girona, 1994), futbolista català 
 Patxi López (Portugalete, 1959), polític basc, que exercí de lehendakari del Govern Basc entre 2009 i 2012 
 Próspero López Buchardo (Buenos Aires, 1883 - 1964), pintor i compositor argentí
 Pere López i Agràs, polític andorrà, líder del Partit Socialdemòcrata d'Andorra 
 Pepa López (La Vila Joiosa, Marina Baixa, 1953?) actriu valenciana 
 Rafael López Gómez (1985, Peñafiel), futbolista castellanolleonès
 Rafael López Rueda (Barcelona, 1976), sociòleg i polític 
 Ramón López Redondo, pintor decorador de finals del 
 Raül López i Molist (Vic, 1980), jugador de bàsquet català 
 Ricardo López Felipe (Madrid, 1971), futbolista madrileny que juga de porter 
 Roberto López Ufarte (Fes, Marroc, 1958), futbolista basc que jugava d'extrem esquerre 
 Rosa López (Láchar, Granada, 1981), cantant espanyola 
 Ruy López, diversos personatges
 Salvador López Arnal (Barcelona, 1954), professor-tutor de Matemàtiques de la UNED i professor d'informàtica de cicles formatius a l'Institut Puig Castellar
 Salvador López Sanz (Múrcia, 1924 - València, 2009), polític i catedràtic valencià d'origen murcià 
 Sebastián López Serrano (Tetuan, 1961), futbolista retirat que jugava en la posició de migcampista
 Sergi López, diversos personatges
 Sotero López Clemente (Albacete, 1972), futbolista castellanomanxec que ocupa la posició de defensa 
 Steven López (Nova York, 1978) és un taekwondista estatunidenc
 Tomàs López Torregrosa (Alacant, 1868 - Madrid, 1913) 
 Vicent López i Portaña (València, 1772 – Madrid, 1850), pintor del barroc tardà i el neoclassicisme, pintor de cambra de la monarquia borbònica
 Vicente López, diversos personatges
 Victòria dels Àngels López García (Barcelona, 1923 - 2005), soprano i cantant d'òpera catalana 
 Xan López Facal (Toba, Cee, 1940), economista i polític gallec
 Xulio López Valcárcel (Lugo, 1953), poeta gallec